garaż – samodzielny obiekt budowlany przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych
 Garaż – schronisko w skale Okiennik w Skałach Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Garaż – schronisko w skale Mała Płyta w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Garaż – amerykański komediowy krótkometrażowy film niemy z  1920
 Garaż –  radziecki film komediowy z 1979 roku
 Garaż – spektakl teatralny Teatru Ateneum w reż. Janusza Warmińskiego z 1987 roku

Zobacz też 
 Hermetyczny Garaż